Aldeia (portugiesisch für ‚Dorf‘ oder ‚Ortschaft‘) steht für:
 Verwaltungseinheit in Osttimor, siehe Aldeia (Osttimor)

Aldeia ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Alves Aldeia (1925–1993), portugiesischer Offizier und Kolonialgouverneur

Siehe auch:
 Aldeias